Plusieurs lignes de transport sont nommées T9 :

Train 
  du train de banlieue de Sydney

Tramway 
 Ligne T9 du tramway d'Île-de-France

Voir aussi